Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Lise Gregory e Gretchen Rush che hanno battuto in finale Patty Fendick e Lori McNeil 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Lori McNeil (finale)
 Lise Gregory /  Gretchen Rush (campionesse)

 Louise Field /  Elna Reinach (primo turno)
 Manon Bollegraf /  Caroline Vis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1991